Wiking bezeichnet:
 Wiking Schlauchboote, Bootswerft 
 Wiking Modellbau, Spielwarenhersteller 
 Wiking Helikopter Service, Luftfahrtunternehmen
 Blohm & Voss BV 222, deutsches Flugboot im Zweiten Weltkrieg
 Wiking III, Segelyacht 
 Wiking-Jugend
 Bund Wiking, Wehrverband 
 5. SS-Panzer-Division „Wiking“
 Fahrzeugmodell der Vidal & Sohn Tempo-Werk GmbH, siehe Tempo (Fahrzeug) 
 Wiking, Akademische Tafelrunde Wiking zu Wiener Neustadt
 Wiking (Frachtschiff), das im Dezember 2017 in der Donau bei Emmersdorf auf Grund lief

Wiking ist der Familienname folgender Personen:
 Tommy Wiking, schwedischer Footballfunktionär

Siehe auch:
 Viking (Begriffsklärung)
 Vikings